Соревнования среди мужских каноэ-одиночек на дистанции 200 метров на летних Олимпийских играх 2012 прошли 10 и 11 августа. Приняли участие 25 спортсменов из 25 стран.

Олимпийским чемпионом стал украинец Юрий Чебан.

Призёры

Соревнование

Предварительный этап 
Шесть лучших спортсменов выходят в полуфинал.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Заезд 4

Полуфинал 
Два лучших спортсмена из каждого заезда плюс два лучших по времени выходят в финал A, занявшие 3-5-е места — в финал B.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Финал B

Финал A

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте МОК

Гребля на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2012